Happy Canyon bezeichnet mehrere Schluchten oder Täler in den Vereinigten Staaten:

 Happy Canyon (Colorado)
 Happy Canyon (Monterey County, Kalifornien)
 Happy Canyon (Santa Barbara County, Kalifornien)
 Happy Canyon (Inyo County, Kalifornien)
 Happy Canyon (New Mexico)
 Happy Canyon (Baker County, Oregon)
 Happy Canyon (Grant County, Oregon)
 Happy Canyon (Texas)
 Happy Canyon (Utah)